Garwolin – miasto w województwie mazowieckim
 Garwolin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim
 Garwolin – stacja kolejowa w Woli Rębkowskiej w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Garwolin
 Lądowisko Garwolin
 Powiat garwoliński